Pidhajzi (; ) ist ein Dorf im Südosten der ukrainischen Oblast Wolyn mit etwa 3100 Einwohnern (2001).

Die 1526 erstmals schriftlich erwähnte Ortschaft liegt am Ufer des Styr und an der Fernstraße M 19/ Europastraße 85 8 km südöstlich vom Stadtzentrum der Oblasthauptstadt Luzk.

Verwaltungsgliederung 
Am 7. März 2018 wurde das Dorf zum Zentrum der neugegründeten Landgemeinde Pidhajzi (ukrainisch Підгайцівська сільська громада/Pidhajziwska silska hromada). Zu dieser zählten auch noch die 4 Dörfer Krupa, Lyschtsche, Strumiwka und Worotniw, bis dahin bildete das Dorf zusammen mit den Dörfern Krupa und Strumiwka die gleichnamige Landratsgemeinde Pidhajzi (Підгайцівська сільська рада/Pidhajziwska silska rada) im Nordosten des Rajons Luzk.

Am 12. Juni 2020 wurde die Landgemeinde um 15 weitere in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer erweitert.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Pidhajzi Teil der Gemeinde:

Persönlichkeiten 
Die polnische Schriftstellerin Gabriela Zapolska († 1921) kam am 30. März 1857 im Dorf zur Welt.

Weblinks 
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Wolyn
Rajon Luzk
Ersterwähnung 1526